Незавалкојотл има више значења:

 Незавалкојотл (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Незавалкојотл (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Незавалкојотл (град), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Незавалкојотл (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Незавалкојотл (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Незавалкојотл, Санта Ана (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Незавалкојотл (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику